KHI est un sigle qui peut désigner :
 Kawasaki Heavy Industries, une multinationale japonaise spécialisée dans la fabrication de motos, d'équipements lourds, d'engins militaires, la construction aérospatiale, la construction ferroviaire et les chantiers navals.

Khi est un nom qui peut désigner :
 khi, la  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule ) ;
 khi, une lettre additionnelle de l’alphabet latin (majuscule Ꭓ, minuscule, ꭓ).